Первый дивизион 1994 () — 52-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 24 апреля 1994 года и закончился 25 сентября 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1994
Фарерские острова
1994 год на Фарерских островах